Монсо́н () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синка-Медио. Занимает площадь 155,01 км². Население — 17 115 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 61,6 км.

В городе в 1972 г. родилась известная испанская теннисистка Кончита Мартинес.

Города-побратимы 
  Барселона (), Испания
  Мюре (), Франция

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница.

Муниципалитеты Уэски
Города Уэски